oxystigma, genre d'insectes zygoptères de la famille des Heteragrionidae.
 oxystigma, genre de plantes dicotylédones de la famille des Fabaceae.